Анджей Фирлей (ок. 1586—1649) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, ротмистр королевский (1611), каштелян белзский (1640—1649), воевода сандомирский (1649).

Биография 
Представитель польского шляхетского рода Фирлеев герба «Леварт». Сын каштеляна малогощского и радомского Анджея Фирлея (ум. 1609) и Барбары Козинской, внук маршалка великого коронного и воеводы краковского Яна Фирлея (1521—1574).

Последователь кальвинизма. В 1611 году упоминается в чине ротмистра королевского. В 1640 году Анджей Фирлей получил должность каштеляна белзского, а в 1649 году был назначен воеводой сандомирским.

В 1649 году Анджей Фирлей был назначен коронным сенатом одним из трёх региментариев (командующих) польско-шляхетской армии в борьбе против восставших украинских казаков. В том же 1649 году участвовал в обороне Збаражского замка, осажденного казацко-татарской армией Богдана Хмельницкого и крымского хана Ислам III Герая.

Будучи наследником Анны Гойской, покровительницы Почаевской лавры, в 1623 году совершил набег на православную лавру, ограбил монастырскую церковь и похитил икону Божьей Матери.

Был дважды женат, но не оставил после себя потомства.

Ссылки 
 Генеалогия Фирлеев

Анджей (воевода сандомирский)
Каштеляны белзские
Воеводы сандомирские
Сенаторы Речи Посполитой
Выпускники Базельского университета
Выпускники Женевского университета